Humboldt pode referir-se a:
 Alexander von Humboldt, naturalista, explorador e geógrafo nascido na atual Alemanha.
 Wilhelm von Humboldt, Ministro e linguista prussiano, irmão mais velho de Alexander.
 Corrente de Humboldt, corrente fria do Pacífico ao longo da América do Sul.
 Universidade Humboldt de Berlim, famosa universidade alemã fundada por Wilhelm von Humboldt.
 Expedição Humboldt, uma expedição pela amazônia realizada no ano de 2000.
 Colégio Humboldt, um tradicional colégio alemão de São Paulo
 Lula de Humboldt, espécie Dosidicus Gigas
 Condado de Humboldt (Iowa)
 Alexander von Humboldt (distrito), no Peru
Desambiguação
Desambiguações de topônimos